Округ Турку Хирвенсало-Какскерта () — территориальная единица города Турку, включающая в себя 16 районов в юго-западной части города. Большая часть округа находится на острове Хирвенсало.

Численность населения округа составляла 7 944 человек (2004) из которых пользовались финским языком как родным — 91 %, шведским языком — 6 %, другим языком — 3 %. В возрасте моложе 15 лет числилось 25 %, а старше 65 лет — около 8 %.

Районы 
В состав округа входит 16 районов города.

См. также 
 Территориальное деление Турку

Х